Alfa Romeo 155 je automobil talijanskog proizvođača Alfa Romeo i proizvodio se od 1992. do 1998. godine. Facelifting je bio 1995. godine. Ukupno je proizvedeno 195.526 modela.

Motori 

155
Modeli automobila
Limuzine